Begi su selo u zapadnoj Istri, administrativno u općini Vrsar. Sa svojih tridesetak stanovnika spadaju u srednje velika seoska mjesta. Ljudi se uglavnom bave poljoprivredom i stočarstvom, ali sve više mladih odlazi i mjesto polako zamire, kao i okolna naselja.

Naselja u Istarskoj županiji